Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Bucholtz – aktor, tancerz i przedsiębiorca teatralny
 Alojza Bucholtz – polska aktorka teatralna, tancerka, dyrektorka teatrów 
 Fedor Bucholtz – mykolog i fitopatolog pochodzenia niemieckiego
 Mikołaj Bucholtz – polski aktor i dyrektor teatru
 Pelagia Bucholtz – polska aktorka

Przypisy